Az UEFA-kupa egy 1972-ben megalakult, labdarúgócsapatoknak kiírt verseny. Ezt tartják az UEFA-bajnokok ligája után a második legfontosabb nemzetközi labdarúgóversenynek európai csapatok számára. A klubok a nemzeti bajnokságaikban és kupáikban elért teljesítményük alapján indulhatnak a kupában. A verseny első 25 évében a döntőket két mérkőzésen bonyolították le, mindkét részt vevő csapat hazai stadionjában egyet-egyet. 1998-ban az Internazionale már az első egy mérkőzéses döntőben, egy semleges stadionban, a párizsi Parc des Princes-ben győzte le a Lazio csapatát. Az angol Tottenham Hotspur volt a verseny legelső győztese 1972-ben; a döntőben a szintén angol Wolverhampton Wandererst győzte le 3–2-es összesítéssel.

A Juventus, az Internazionale és a Liverpool tartja a legtöbb győzelem rekordját; mindhárom csapat háromszor nyerte meg a kupát. A Real Madrid és a Sevilla az egyedüli csapatok, akik meg tudták védeni címüket a kupában. A Real Madrid 1985-ben és 1986-ban nyerte meg a kiírást, míg a Sevilla 2007-ben védte meg a címét a 2006-os győzelme után. Olasz csapatok nyerték meg a kupát a legtöbbször, összesen kilencszer. A Borussia Mönchengladbach, a Borussia Dortmund, a Marseille és az RCD Espanyol tartja a legtöbb elveszített döntő rekordját, mind a négy csapat kétszer maradt alul a döntőben.

Magyarázat

Kétmérkőzéses döntők

Egymérkőzéses döntők

Eredmények klubok szerint

Győztesek ország szerint

Lásd még 
 Vásárvárosok kupája-győztesek listája
 UEFA-kupa-győztes labdarúgóedzők listája
 Bajnokcsapatok Európa-kupája és UEFA-bajnokok ligája-győztesek listája
 Kupagyőztesek Európa-kupája-győztesek listája

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az UEFA-kupa története

Gy